peut désigner :
 par transcription et translittération, l'espèce de taupe des montagnes du Japon ;
 un , écrit par Minoru Furuya et publié entre 2001 et 2003 dans Weekly Young Magazine ;
 un film japonais, une adaptation cinématographique du manga, réalisé par Sion Sono en 2011.